Чемпионат Европы по борьбе 1935 года прошёл раздельно: в апреле прошли соревнования по греко-римской борьбе в Копенгагене (Дания), а в сентябре — соревнования по вольной борьбе в Брюсселе (Бельгия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1935
Апрель 1935 года
Сентябрь 1935 года
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
1935 год в Дании
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Спорт в Бельгии в 1935 году
Международные соревнования по борьбе в Дании
Чемпионаты Европы в 1935 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в Дании
Международные соревнования по борьбе в Бельгии